Ян Коларж:
 Коларж, Ян (род. 1981) — чешский хоккеист.
 Коларж, Ян (род. 1986) — чешский хоккеист.